The Fox est un film muet réalisé par Robert Thornby, sorti en 1921.
 The Fox est le titre original du film canadien Le Renard, réalisé par Mark Rydell, sorti en 1967.
 The Fox est une série de comics publiée de 1978 à 1983.
 The Fox est un album d'Elton John sorti en 1981.
 The Fox (What Does the Fox Say?) est une chanson d'Ylvis sortie en 2013.

Voir aussi